The Dukes (animatieserie), een animatieserie gebaseerd op de serie “The Dukes of Hazzard”.
The Dukes (rugbyclub), een rugbyclub uit 's-Hertogenbosch.
The Dukes (film), een film uit 2007.
The Dukes (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1983.
The Dukes (band), een Britse band uit eind jaren 70.